Эгр () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Главный город кантона Эгр. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16005.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к юго-западу от Парижа, в 85 км южнее Пуатье, в 30 км к северо-западу от Ангулема.

Через территорию коммуны протекает река , приток Шаранты.

Население

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 542 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 382 были экономически активными, 160 — неактивными (показатель активности — 70,5 %, в 1999 году было 68,7 %). Из 382 активных работали 336 человек (183 мужчины и 153 женщины), безработных было 46 (18 мужчин и 28 женщин). Среди 160 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 67 — пенсионерами, 68 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Фаренкруг (Германия, с 1987)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта